Primaire productie (ecologie)
 Akkerbouw